Прову́лок Пархо́менка — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Пархоменка — провулок у смт Борівське Луганської області
 Провулок Пархоменка — провулок у Херсоні.

 Провулок Пархоменка — колишня назва Полкового провулку у Балаклії.
 Провулок Пархоменка — колишня назва Фарфорового провулку у Баранівці.
 Провулок Пархоменка — колишня назва Горіхової вулиці у Бахмачі.
 Провулок Пархоменка — колишня назва провулку Леоніда Каденюка у Бершаді.
 Провулок Пархоменка — колишня назва провулку Лесі Українки у Богодухові.
 Провулок Пархоменка — колишня назва провулку Романа Сушка у Броварах.
 Провулок Пархоменка — колишня назва Медового провулку у Валках.
 Провулок Пархоменка — колишня назва Яблуневого провулку у Василівці.
 Провулок Пархоменка — колишня назва Дружнього провулку у Глобиному.
 Провулок Пархоменка — колишня назва провулку Добровольчих Батальйонів у Долинської.
 Провулок Пархоменка — колишня назва провулку Захисників у Змієві.
 Провулок Пархоменка — колишня назва провулку Олександра Довженка у Ізмаїлі.
 Провулок Пархоменка — колишня назва провулку Михайла Петренка у Ізюмі.
 Провулок Пархоменка — колишня назва провулку Олександра Какалюка у Кам'янському.
 Провулок Пархоменка — колишня назва Зоряного провулку у Козятині.
 Провулок Пархоменка — колишня назва провулку Генералів Сухинських у Котельві.
 Провулок Пархоменка — колишня назва Березового провулку у Кремінної.
 Провулок Пархоменка — колишня назва провулку Максима Залізняка у Кропивницькому.
 Провулок Пархоменка — колишня назва 1-го провулку Дубовий Гай у Лубнах.
 Провулок Пархоменка — колишня назва Благовіщенського провулку у Люботині.
 Провулок Пархоменка — колишня назва Тінистого провулку у Марганці.
 Провулок Пархоменка — колишня назва Ягідного провулку у Мерефі.
 1-й Провулок Пархоменка — колишня назва 1-го провулку Михайла Драгоманова у Новограді-Волинському.
 2-й Провулок Пархоменка — колишня назва 2-го провулку Михайла Драгоманова у Новограді-Волинському.
 Провулок Пархоменка — колишня назва провулку Ірини Омельчук у Новомиргороді.
 Провулок Пархоменка — колишня назва Айдарського провулку у Новопскові.
 Провулок Пархоменка — колишня назва провулку Михайла Рудинського у Охтирці.
 Провулок Пархоменка — колишня назва Мирного провулку у Пологах.
 Провулок Пархоменка — колишня назва провулку Олександра Івахненка у Прилуках.
 Провулок Пархоменка — колишня назва провулку Братів Незабитовських у Радомишлі.
 Провулок Пархоменка — колишня назва провулку Прокоф'єва у Свесі.
 Провулок Пархоменка — колишня назва провулку Пилипа Орлика у Світловодську.
 Провулок Пархоменка — колишня назва провулку Бориса Слуцького у Слов'янську.
 Провулок Пархоменка — колишня назва провулку Богдана Скробута у Смілі.
 Провулок Пархоменка — колишня назва провулку Академіка Підгорного у Харкові.
 Провулок Пархоменка — колишня назва вулиці Павла Чубинського у Хмільнику.
 Провулок Пархоменка — колишня назва провулку Дружби у Часові Яру.
 Провулок Пархоменка — колишня назва Зеленого провулку у Черкасах.
 1-й Провулок Пархоменка — колишня назва 1-го провулку Осипа Букшованого у Чернівцях.
 2-й Провулок Пархоменка — колишня назва 2-го провулку Осипа Букшованого у Чернівцях.
 3-й Провулок Пархоменка — колишня назва 3-го провулку Осипа Букшованого у Чернівцях.
 1-й Провулок Пархоменка — колишня назва вулиці Євгена Онацького у Чернігові.
 2-й Провулок Пархоменка — колишня назва вулиці Володимира Глинського у Чернігові.
 Провулок Пархоменка — колишня назва провулку Ігоря Сікорського у Шепетівці.

Див. також 
 Проспект Пархоменка
 Вулиця Пархоменка
 В'їзд Пархоменка

Вулиці, названі на честь людей
Провулки